Big Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Mesa (Arizona)
 Big Mesa (Gunnison County, Colorado)
 Big Mesa (Montezuma County, Colorado)
 Big Mesa (New Mexico)
 Big Mesa (Pecos County, Texas, 898 m)
 Big Mesa (Pecos County, Texas, 960 m)
 Big Mesa (Wyoming)